Kardum est un nom de famille croate notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Ivan Kardum (né en 1987), footballeur croate ;
  (née en 1987), nageuse suédoise ;
 Teo Kardum (né en 1986), footballeur croate.

Notes et références